Фируддин Али оглу Бабаев () ) ― всемирно известный советский и азербайджанский учёный, доктор биологических наук, профессор. Известен благодаря своему успеху в борьбе с вертициллезным увяданием, самым опасным заболеванием хлопчатника, поскольку оно может поражать более 60 % растений.

Биография 
Фируддин Бабаев родился 1 мая 1929 года в городе Барда Азербайджанской ССР. Был старшим ребенком в семье из шести детей. Бабаев учился в сельскохозяйственном техникуме в Агдаме, а в 1948 году продолжил учебу на факультете агрономии Азербайджанского сельскохозяйственного института и окончил его в 1953 году.

В 1959 году получил степень кандидата биологических наук в Кишинёве (Молдова). В 1961 году получил ученую степень старшего научного сотрудника фитопатологии. 21 апреля 1972 года Высшая аттестационная комиссия утвердил Бабаева ученую степень доктора биологических наук, а 13 декабря 1972 года Президиум ВАК утвердил ученого в звании профессора. Таким образом, доктор Фируддин Бабаев стал первым профессором патологии растений в Азербайджанской ССР.

Многие годы он возглавлял лабораторию фитопатологии Азербайджанского научно-исследовательского института хлопка. Позже он стал профессором патологии растений Азербайджанской государственной сельскохозяйственной академии. Его научным руководителем был видный ученый-фитопатолог, заведующий кафедрой патологии растений Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева академик Михаил Сергеевич Дунин.

Фируддин Бабаев скончался 22 июня 1987 года в Гяндже. Похоронен на Аллее почета в Гяндже.

Вклад в науку 
Его докторская работа была посвящена профилактике и борьбе с самой опасной болезнью хлопчатника — вертициллезным увяданием. Впервые в Советском Союзе разработан метод химической защиты при борьбе с этим заболеванием. Заболевание наиболее опасно для средневзвешенных сортов (Gossypium hirsutum). Чтобы помочь специалистам сельского хозяйства в борьбе с увяданием, он написал книгу «Химическая защита растений». В период с 1953 по 1969 годы он проводил исследования в АзНИИЦ, АзНИИЗР, в Институте биохимии АН СССР под руководством члена-корреспондента ВАСХНИЛ профессора Б. А. Рубина.

Работа Бабаева получила высокую оценку академиков М. С. Дунина, И. М. Полякова, Н. А. Дорожкина, М. З. Мухамеджанова, Л. А. Канчавели и др.

В 1966 году Бабаев получил письмо от американского профессора Калифорнийского университета профессора доктора Стивена Вильгельма, в котором он хвалил научные работы Ф. А. Бабаева и просил прислать ему материалы его исследований. Эта работа также вызвала большой интерес ученых Франции. В 1971 году на международной конференции в Ташкенте Ф. Бабаев сделал доклад о увядании хлопчатника. Был приглашен в Калифорнийский университет в США для чтения лекций по патологии растений. Также с этой же целью неоднократно приглашались в университеты Англии, Франции, Индии, Пакистана, Египта и др.

Избранные произведения 
 Синтез и получение новых гидразонов, проверка их биологической активности. — Гянджа, Азербайджан: 1972
 Основные болезни хлопчатника и меры против них. — Баку, Азербайджан: 1977
 Использование пестицидов в сельском хозяйстве Азербайджанской ССР. — Гянджа, Азербайджан: 1987;
 Химическая защита растений («Bitkilərin Kimyəvi Mühafizəsi») "- Баку, Азербайджан: 1992 (опубликовано после смерти)

Ссылки 
 Н.Алекперов. Молодой профессор. Газета «Кировабадский рабочий», 25.02.1973, № 24 (5267). Gəncə, Azərbaycan
 Azərbaycan Respublikasının təhsil işçilərinə fəxri adların verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 
 2010/2011-ci tədris ilində keçirilmiş «Ən yaxşı müəllim» müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 
 «Ən yaxşı müəllim» müsabiqəsi qaliblərinin siyahısı (2011) 
 Azərbaycan Respublikasının təhsil işçilərinə fəxri adların verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 
 BU SƏHƏR 05 10 2017 
 Михаил Семенович Дунин 
 Fitopatologiya, ADAU-nin kitabxanası

Выпускники Азербайджанского аграрного университета
Преподаватели Азербайджанского аграрного университета
Учёные Азербайджана